Watle est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 , homme d'affaires norvégien
  (né en 1948), homme d'affaires norvégien
 , danseuse et chanteuse argentine

Toponyme

Wątłe Błota, localité du voïvodie de Poméranie-Occidentale

Voir aussi
 Red Wattle, race porcine des États-Unis
 

Homonymie de patronyme